Mundell ist der Familienname folgender Personen:

 David Mundell (* 1962), schottischer Politiker
 Hugh Mundell (1962–1983), jamaikanischer Roots-Reggae-Interpret
 Marc Mundell (* 1983), südafrikanischer Geher
 Robert Mundell (1932–2021), kanadischer Volkswirt, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften 1999

Siehe auch:
 Mundel